Мавро может означать:
 Мавро — денежные суррогаты в акционерном обществе МММ-2011.
 Мавро — сорт красного винограда, выращиваемый на Кипре.